Ermolaev (), al femminile Ermolaeva (), è un cognome russo.

 Aleksej Nikolaevič Ermolaev – danzatore, coreografo e maestro di balletto russo
 Boris Vladimirovič Ermolaev – regista sovietico
 Elizaveta Aleksandrovna Ermolaeva – ex mezzofondista sovietica
 Elizaveta Fëdorovna Ermolaeva – rivoluzionaria russa
 Vera Michajlovna Ermolaeva – pittrice, grafica e illustratrice russa
 Vladimir Grigor'evič Ermolaev – ingegnere aeronautico sovietico
 Ermolaev Er-2 – bombardiere a medio raggio